Cratere Boulia – cratere sulla superficie di Marte
 Contea di Boulia – Local Government Area nel Queensland, Australia
 Enneri Boulia – località del Ciad
 Faïd Zegaï Boulia – località dell'Algeria